Натуральне число 1905
 1905 рік до нашої ери
 1905 рік нашої ери